Ortonville désigne :

 Ortonville, ville du Michigan ;
 Ortonville, ville du Minnesota.